Give Me the Future (album) - album van Bastille
 Give Me the Future (single) - single van Bastille